What We Do in the Shadows ist der Originaltitel von:

 5 Zimmer Küche Sarg, ein Spielfilm von Jemaine Clement und Taika Waititi (2014)
 What We Do in the Shadows (Fernsehserie), eine Fernsehserie von Jemaine Clement (seit 2019)